S75 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 S-75 Dvina, un système de missile sol-air guidé par radar.

Médecine 
 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
  Ligne S75 du S-Bahn de Berlin en Allemagne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres